Gai Septimi, pretor el 57 aC 
 Luci Septimi, centurió i tribú militar romà
 Titi Septimi, poeta romà
 Septimi (emperador el 271)
 Septimi Sever, emperador romà (193 - 211)